Peters, een van oorsprong Nederlandse, Duitse of Engelse achternaam

Motorfietsen
 Peters (Berlijn)
 Peters (Ramsey)

Ondernemingen
 Edition Peters, ook bekend als C.F.Peters Musikverlag
 Peters Cartridge Company, voormalig Amerikaans producent van o.a. buskruit en munitie

Zie ook 
 Peeters, een Nederlandse achternaam